Im Namen der Gerechtigkeit steht für:

 Im Namen der Gerechtigkeit (Film), Schweizer Fernsehfilm von  Stefan Jäger  (2002) 
 Im Namen der Gerechtigkeit (Per legge superiore), Roman von Giorgio Fontana (2011)
 Im Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!, deutsche Fernsehserie (2013–2016)